Елагино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 16 км к юго-востоку от города Остров на берегу реки Великой.

Постоянное население по состоянию на 2000 год отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)